Мелвил има више значења:
 Мелвил
 Мелвил (Њујорк)
 Мелвил (Роуд Ајланд)
 Мелвил (Луизијана)